The Shopworn Angel est le titre original anglais de plusieurs films, inspirés par la nouvelle Private Pettigrew's Girl de Dana Burnet publiée en 1918 dans The Saturday Evening Post :
 Le Rêve immolé (The Shopworn Angel) de Richard Wallace, sorti en 1928 
 L'Ange impur (The Shopworn Angel) de H. C. Potter, sorti en 1938.

Voir aussi 
 Pettigrew's Girl, film muet de George Melford, sorti en 1919 (première adaptation cinématographique) ;
 Une espèce de garce (That Kind of Woman) de Sidney Lumet, sorti en 1959 et basé sur la même nouvelle.